Název Lysá hora má více významů a může označovat: 

 1. Lysá hora (Krkonoše) (1344 m) – vrchol  v Krkonoších
 2. Lysá hora (Moravskoslezské Beskydy) (1324 m) – nejvyšší vrchol v pohoří Moravskoslezské Beskydy
 Lysá hora (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na úbočí této hory
 3. Lysá hora (Čergov) (1068 m) – vrchol ve slovenském pohoří Čergov
 4. Lysá hora (Krušné hory, 877) (877 m) – vrchol  v Krušných horách v okrese Chomutov
 5. Lysá hora (Krušné hory, 836) (836 m) – vrchol  v Krušných horách v okrese Teplice
 6. Lysá hora (České středohoří) (578 m) – vrchol v přírodní rezervací Holý vrch u Hlinné v Českém středohoří v okrese Litoměřice
 7. Lysá hora (Hostýnsko-vsetínská hornatina) (577 m) – vrchol v Hostýnsko-vsetínské hornatině
 8. Lysá hora (Chřiby) (490 m) – vrchol v Chřibech
 9. Lysá hora (Drahanská vrchovina) (429 m) – vrchol v Drahanské vrchovině
 10. Lysá hora (Jizerská tabule) (365 m) – vrchol u Bělé pod Bezdězem v Jizerské tabuli
 Lysá hora (mytologie) – hora v ukrajinském folklóru a ve slovanské mytologii

V minulosti nesly název Lysá hora tyto vrcholy:

 Lysá (Český les) (870 m) – původní název vrcholu Lysá v Českém lese
 Hora Matky Boží (800 m) – původní název vrcholu Hora Matky Boží v Hanušovické vrchovině

Související články 
 Lysá
 Lysý vrch (rozcestník)